Govern de la Llei (Armènia) (del seu nom en armeni Օրինաց երկիր, transliterat Orinats Erkir), partit polític d'Armènia
 Parlament de Palau (del seu nom en palauès Olbiil Era Kelulau), parlament de la República de Palau